Мастерс Індіан-Веллс 2011 — тенісний турнір played at Індіан-Веллс (Каліфорнія) in березень 2011. Це був 38-й за ліком men's event (23rd for the women), відомий як Мастерс Індіан-Веллс, and was classified as an Мастерс event у рамках Туру ATP 2011 і серії Premier Mandatory в рамках Туру WTA 2011. І чоловічі, і жіночі змагання відбулись Indian Wells Tennis Garden in Індіан-Веллс (Каліфорнія), США з 7 березня до 20 березня 2011 року.

Tournament
 The BNP Paribas Open 2011 took place at the Indian Wells Tennis Garden з 7 до 20 березня 2011 року. Це був 36-й за ліком. The tournament was jointly run by the Tennis Ventures Llc and was part of the Світовий Тур ATP 2011 and the Тур WTA 2011. On the ATP tour it was the first of the seasons Тур ATP Мастерс 1000 events; on the women's tour it was the season's first of four Premier Mandatory events. The tournament was conducted on eight outdoor Plexipave IW courts. This has been given a medium–slow court speed.

Events

Чоловіки. Одиночний розряд 

The semifinals were a repeat of the Відкритий чемпіонат США з тенісу 2009 semis. It was also the first time since 1995 that all four players to reach this stage were Grand Slam champions. En route to the semifinal stage Djokovic broke the record of his Final opponent Nadal for the fewest games lost in the history of Мастерс Індіан-Веллс as well as in the masters series based on four matches. He lost only 12 games to Golubev, Gulbis, Troicki, Gasquet respectively while Nadal lost 13 in the Monte-Carlo Rolex Masters 2010. In Indian Wells Стефан Едберг held the previous record with 17 lost games while reaching the 1990 final. The results of the matches were a reverse of the US Open as Djokovic and Nadal won.

Championship Match Result

 Новак Джокович —  Рафаель Надаль, 4–6, 6–3, 6–2

Одиночний розряд. Жінки 

Before their quarter final match, Azarenka and Wozniacki led the crowd in a spontaneous tribute to the people of Japan, leading a period of silence as they came out on court with a Japanese flag. The players wrote on the flag a message for Japan; 'Our Thoughts Are With You.' The match itself only lasted three games as Azaerenka had to retire with травму кульшового суглобу.

In the semifinals Bartoli created history as she became the first French woman to reach the final in Indian Wells. Bartoli reached the final losing just four games against Wickmayer. In the other half of the draw Wozniacki was equally dominant losing three games to Sharapova.

Championship Match Result

 Каролін Возняцкі —  Маріон Бартолі, 6–1, 2–6, 6–3

Парний розряд. Чоловіки 

Championship Match Result

 Олександр Долгополов /  Ксав'єр Малісс —  Роджер Федерер /  Стен Вавринка, 6–4, 6–7(5), [10–7]

Парний розряд. Жінки 

In the first round all the seeds made it safely through apart from second seeds Peschke and Srebotnik, who lost 10–5 in a match tiebreaker. To make it worse, Srebotnik took a hit to the eye leaving her with impaired vision for the rest of the match. While King and Shevdova won their first match back as a pairing and Бетані Маттек-Сендс–Sands pulled off a spectacular 'tweener' for a winner. The second round saw the World Number Ones, Dulko and Pennetta, exit the tournament. Also exiting у другому колі was the Chang and Zheng; and number seven seeds Benesova and Strycova, who lost to Саня Мірза і Олена Весніна.

The quarterfinals witnessed Hantuchová and Radwańska losing just one game against the reigning Wimbledon and US Open champions, while the third seeds Huber and Petrova exited in straight sets to Mettek–Sands and Shaughnessy. Azarenka and Kirilenko were responsible for sending home the wild card team of Jankovic and Pavlyuchenkova in straight sets. Mirza and Vesnina lost just four games against Hantuchová and Radwańska в півфіналі, whilst Mattek–Sands and Shaughnessy received a walkover against Azarenka and Kirilenko, через травму кульшового суглобу sustained by Azarenka. In the final Mirza and Vesnina lost just five games to win the title without dropping a set throughout the tournament.

Championship match result

 Саня Мірза /  Олена Весніна —  Бетані Маттек-Сендс /  Меган Шонессі, 6–0, 7–5

Hawkeye
The BNP Paribas Open 2011 was the first tournament to have hawkeye technology used on more than three courts. Many tournaments before have had the technology on their show courts (usually only three courts at the Grand Slams) but the Indian Wells Tennis Garden had hawkeye on all eight of its courts.

Очки і призові

Нарахування очок

Призові гроші 
All money is in US dollars

Кваліфікація

Одиночний розряд, чоловіки

Сіяні пари 

 Рейтинг подано станом на 7 березня 2011.

Інші учасники 
Нижче наведено учасників, які отримали вайлд-кард на участь в основній сітці:
 Річардас Беранкіс
 Джеймс Блейк
 Раян Гаррісон
 Мілош Раоніч
 Бернард Томіч

Учасник, що потрапив в основну сітку завдяки захищеному рентингові into the main draw:
 Хуан Мартін дель Потро

Нижче наведено гравців, які пробились в основну сітку через стадію кваліфікації:

 Алекс Богомолов мол.
 Рохан Бопанна
 Флавіо Чіполла
 Рік де Вуст
 Сомдев Девварман
 Меттью Ебдер
 Кріс Гуччоне
 Марінко Матосевич
 Майкл Расселл
 Тім Смичек
 Раян Світінг
 Дональд Янг

Відмовились від участі 
  Карлос Берлок → його замінив  Райнер Шуттлер
  Хуан Карлос Ферреро → його замінив  Теймураз Габашвілі
  Фернандо Гонсалес → його замінив  Кей Нісікорі
  Томмі Хаас → його замінив  Дастін Браун
  Гаель Монфіс (wrist) → його замінив  Ілля Марченко
  Давід Налбандян (torn hamstring & hernia) → його замінив  Марсель Їльхан
  Сергій Стаховський → його замінив  Бйорн Фау
  Михайло Южний (back) → його замінив  Міша Зверєв

Одиночний розряд, жінки

Сіяні пари 

 Рейтинг подано станом на 28 лютого 2011.

Інші учасниці 
Нижче наведено учасниць, які отримали вайлд-кард на участь в основній сітці:
 Джилл Крейбас
 Лорен Девіс
 Ваня Кінґ
 Крістіна Макгейл
 Саня Мірза
 Алісон Ріск
 Слоун Стівенс
 Коко Вандевей

Учасниця, що потрапила в основну сітку завдяки захищеному рентингові into the main draw:
 Уршуля Радванська

Нижче наведено гравчинь, які пробились в основну сітку через стадію кваліфікації:

 Сорана Кирстя
 Алізе Корне
 Місакі Дой
 Кірстен Фліпкенс
 Джеймі Гемптон
 Луціє Градецька
 Нурія Льягостера Вівес
 Ребекка Маріно
 Моніка Нікулеску
 Таміра Пашек
 Лаура Поус-Тіо
 Ч Шуай

Відмовились від участі 
  Альона Бондаренко → її замінила  Крістіна Барруа
  Жустін Енен (знялася from tennis) → її замінила  Рената Ворачова
  Карла Суарес Наварро → її замінила  Зузана Ондрашкова
  Тамарін Танасугарн → її замінила  Анабель Медіна Гаррігес
  Серена Вільямс (foot & continue to boycott event since 2001) → її замінила  Сімона Халеп
  Вінус Вільямс (stomach muscle & continue to boycott event since 2001) → її замінила  Едіна Галловіц-Халл

Примітки

Посилання 

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) tournament profile

 
BNP Paribas Open
BNP Paribas Open
BNP Paribas Open
[[Категорія:березень 2011 sports events (США)|BNP Paribas Open]]